Поля может употребляться как:
 уменьшительная форма от имени Полина.
 элемент шляпы.

Топонимы 
 Поля — река в Московской области, правый приток Клязьмы.
 Поля — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Поля — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Поля — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Поля — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Поля — посёлок в общине Мойковац Черногории.

В искусстве 
 «Поля» (другое название — «Поля смерти») — американский фильм режиссёра Эми Манн.

См. также 
 Поле
 Полина (значения)